CAT4 steht für:
 CAT Testsystem 4 („Computer-assistiertes Testen“), vierte Generation des durch den Psychologischen Dienst der Bundeswehr initiierten Testsystems zur computerunterstützten Psychodiagnostik.

Cat-4 steht für:
 Cat-4-Kabel, Kategorie 4 von Twisted-Pair-Kabeln zur Datenübertragung.

CAT Ⅳ bezeichnet:
 eine Messkategorie.

CAT4